KBD steht für:
 Kampfmittelbeseitigungsdienst, Organisation zur Kampfmittelbeseitigung in Deutschland
 Kimberley Downs Airport (IATA-Code), Flugplatz von Kimberley Downs, Derby-West Kimberley Shire, Kimberley (Australien), Western Australia
 Bahnhof Bonn-Duisdorf (DS100-Code), deutscher Bahnhof

kBd steht für:
 Kilobaud,  Symbolrate (Schrittgeschwindigkeit) in der Nachrichtentechnik und Fernmeldetechnik, siehe Baud

kbd steht für:
 Kabardinische Sprache (ISO-639-3-Code), nordwestkaukasische Sprache
 Keyboard

Abkürzung